Milton Keynes kan syfta på:

 Milton Keynes – en stad i Buckinghamshire, England
 Milton Keynes (distrikt) - ett distrikt i Buckinghamshire, England
 Milton Keynes (parish) –  en civil parish i Milton Keynes, Buckinghamshire, England
 Milton Keynes Village - en ort i Buckinghamshire, England
 Milton Keynes Dons FC - en engelsk professionell fotbollsklubb i Milton Keynes
 Central Milton Keynes - en ort och civil parish i Buckinghamshire, England